BRM (Modena), een Italiaans historisch motorfietsmerk.
 BRM (Zwitserland), een Zwitsers historisch motorfietsmerk.
 B.R.M. (horloge), een Frans horlogemerk, voluit Bernard Richards Manufacture.
 B.reel.media, een Nederlands productiehuis voor televisie en film.
 Brevet des Randonneurs Mondiaux, een bewijs van het rijden van een ultra-lange tocht op de fiets.

Auto gerelateerd:
 BRM, voluit British Racing Motors. Een Formule 1-team.
 BRM, een Braziliaans automerk.
 BRM Buggy
 B.R.M. (Australië)
 B.R.M. (Canada)